Oficyna Sławiańska – paryskie wydawnictwo emigracyjne, od 1842 roku należące do Ludwika Królikowskiego, który wydawał w nim swoją „Polskę Chrystusową” (w latach 1843, 1844, 1846).

Polskie wydawnictwa emigracyjne
Wielka Emigracja